WISE est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par le télescope spatial WISE (acronyme de Wide-field Infrared Survey Explorer).

Comètes numérotées

Comètes non numérotées

Notes et références

Voir aussi 
 [ Comètes WISE numérotées]
 Programme Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)